Manín nebo Manin může být:

Velký Manín – slovenský vrch Súlovských vrších
Malý Manín – slovenský vrch Súlovských vrších
Manin – francouzská obec v departementu Pas-de-Calais, v regionu Nord-Pas-de-Calais
Daniele Manin – italský státník, hrdina hnutí za sjednocení Itálie

Související články 
Manínská tiesňava, slovenská horská rozsedlina v okrese Povážska Bystrica
Maniny, část pražských Holešovic